Gran Turismo – tipo di automobile
 Maserati GranTurismo – vettura prodotta dalla casa automobilistica italiana Maserati
 Studebaker Gran Turismo Hawk – vettura prodotta dalla casa automobilista statunitense Studebaker
 Gran Turismo – serie di videogiochi
 Gran Turismo – videogioco del 1998
 Gran Turismo – videogioco del 2009
 Gran Turismo – album dei The Cardigans
 Granturismo – gruppo musicale italiano